

Caratteristiche tecniche 
Vertice basso di centrocampo – in grado di agire all'occorrenza da difensore centrale – efficace nel contrastare gli avversari e recuperare la sfera.

Carriera

Club 
Il 31 gennaio 2013 passa all' in cambio di 2 milioni di euro. Il 18 settembre 2013 esordisce in Champions League contro l' (1-2 per i Gunners), nella fase a gironi della competizione. 

Il 31 agosto 2016 si accorda a parametro zero con l', firmando un biennale con opzione di rinnovo. A fine stagione vince il campionato. Il 23 luglio 2018 torna in Francia, accordandosi con lo . Il 19 ottobre 2019 raggiunge le 300 presenze in Ligue 1.

Il 30 giugno 2021 passa a parametro zero all', siglando un contratto annuale.

Nazionale
Dopo aver giocato con la Francia a livello giovanile, nel 2005 sceglie di rappresentare il Togo, paese d'origine del padre. Esordisce in nazionale il 17 agosto 2005 contro il  in amichevole. Nel 2006 viene inserito nella rosa partecipante ai Mondiali di calcio in Germania. In totale conta 78 presenze con la selezione togolese.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 novembre 2022.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Olympiakos: 2016-2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale togolese